Орлов-Денисов:
 Орловы-Денисовы — русский дворянский род казацкого происхождения, графы Российской империи с 1801 года.
Орлов-Денисов, Василий Васильевич (1775—1843) — граф, герой Наполеоновских войн, генерал от кавалерии, генерал-адъютант.
Орлов-Денисов, Фёдор Васильевич (1802—1865) — граф, участник Крымской войны, генерал-лейтенант, генерал-адъютант.
Орлов-Денисов, Пётр Михайлович (1852—1881) — граф, флигель-адъютант, участник русско-турецкой войны (1877—1878) и покорения Средней Азии. См. также 
 Усадьба Орлова-Денисова